Az 1943-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a harminchetedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenegy csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

I/B osztály 
Budapest: 1. Gamma SE 12, 2. BBTE 6, 3. Nemzeti TE 6, 4. Pénzügyi TSC 0 pont, a Nemzeti SC visszalépett.

Dél: 1. Szegedi UE 8, 2. Orosházi UE 4, 3. Ceglédi MOVE TSE 2, 4. Szolnoki MÁV 2, 5. Szentesi MÁV 0 pont, az Orosházi UE–Ceglédi MOVE TSE meccs elmaradt.

Északnyugat: 1. Komáromi AC 6, 2. Győri ETO 4, 3. Tatabányai SC II. 2, 4. Esztergomi MOVE SE 0 pont, a Tokod-Altárói KSE és a Veszprémi LE visszalépett.

Észak: 1. MOVE Eger SE 6, 2. MOVE Ózdi VTK 4, 3. Diósgyőri MÁVAG 2, 4. Gyöngyösi AK 0 pont

Északerdély: 1. Kolozsvári AC 5, 2. Nagyváradi SE 4, 3. Nagybányai SE 3, 4. Kolozsvári MTE 0 pont

Vidéki döntő: 1. Szegedi UE 4, 2. Kolozsvári AC 2, 3. Komáromi AC 0 pont, a MOVE Eger SE visszalépett.

Döntő: Szegedi UE–Gamma SE 5:1

Osztályozó: 1. Gamma SE 5, 2. MUE 4, 3. BEAC 3, 4. BBTE 0 pont

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A Magyar Úszó Szövetség évkönyve 1943

1943
Magyarferfivizilabdabajnoksag